La Médaille d'or du Conseil canadien des ingénieurs est remise par le CCI, un organisme national qui regroupe les 12 associations/ordre provinciaux et territoriaux qui réglementent l'exercice du génie au Canada et qui délivrent les permis d'exercice aux plus de  ingénieurs du pays.

Lauréats
1972 - Robert Legget
1973 - Robert Hardy
1974 - W.M. Armstrong
1975 - Joseph-Alphonse Ouimet
1976 - George Govier
1977 - George Langford
1978 - George Ford
1979 - Robert Shaw
1980 - John Angel
1981 - John Leslie Charles
1982 - Larkin Kerwin
1983 - John Anderson-Thomson
1984 - Camille Dagenais
1985 - Bernard Lamarre
1986 - Lloyd McGinnis
1987 - Raymond Cyr
1988 - Angus Bruneau
1989 - Carson Templeton
1990 - Gerald Maier
1991 - Robert Neill
1992 - Douglas Wright
1993 - William Hurst
1994 - Leonard Bateman
1995 - Charles Campbell
1996 - Guy Saint-Pierre
1997 - Aucun prix n'a été décerné.
1998 - Karl Brackhaus
1999 - Robert Gillespie
2000 - Micheline Bouchard
2001 - Charles Andrew Laszlo
2002 - Wallace Read
2003 - Jean-Guy Paquet
2004 - Arthur Johns
2005 - Jack Clark

Voir aussi 
Ingénieurs Canada

Distinction en ingénierie
Prix scientifique au Canada